

Нови Свєт — село, громада округу Сенець, Братиславський край.

Нови Свєт — міська частина Оломоуца.

Також 
 Новий Світ
 Новий Свет